«Franco Romero» puede referirse a:

Fútbol 
 Franco Gastón Romero, futbolista uruguayo.
 Franco Pedro Romero, futbolista argentino.

Política 
 Franco Romero Loayza, político ecuatoriano.